Tire-bouchon, peut désigner :
 un ustensile pour déboucher les bouteilles,
 le surnom donné à la liaison TER Auray - Quiberon qui circule en période estivale,
 une règle utilisée en physique pour orienter l'espace,
 un élément de tracé des montagnes russes.
 une balle tire-bouchon (screwball) au baseball
 des cheveux frisés en spirale, et affectant la forme d'un tire-bouchon (Littré)

Voir aussi 
Tire-bouchstroumpf